Mistrzostwa świata w lekkoatletyce – zawody lekkoatletyczne organizowane przez World Athletics (IAAF) począwszy od 1983 roku. Początkowo impreza odbywała się w interwale czteroletnim jednak od czempionatu w Tokio w 1991 zawody rozgrywane są co dwa lata w latach nieparzystych (na rok po i przed igrzyskami olimpijskimi). Pod względem liczby uczestniczących w nich sportowców oraz liczby widzów śledzących zawody stanowią trzecią imprezę sportową na świecie po igrzyskach olimpijskich i mistrzostwach świata w piłce nożnej.

Historia 
W 1913 IAAF zadecydował, że rolę mistrzostw świata w lekkoatletyce pełnić będą igrzyska olimpijskie. Ponad 60 lat później narodziła się idea organizacji nowych zawodów, które miałyby rangę mistrzostw świata. Na spotkaniu Rady IAAF w Portoryko w roku 1978 zatwierdzono plan przeprowadzenia mistrzostw. Kandydami do miana gospodarza pierwszej edycji imprezy, którą zaplanowano na roku 1983 były Helsinki oraz Stuttgart. Ostatecznie zadecydowano, że organizatorem mistrzostw zostanie stolica Finlandii. W pierwszej edycji zawodów wystartowało 1355 zawodników ze 153 krajów. Z biegiem lat do programu imprezy dodawano nowe konkurencje – w 1987 dodano chód kobiet na 10 kilometrów, w 1993 trójskok kobiet, w 1999 skok o tyczce kobiet i rzut młotem kobiet, a w 2005 bieg na 3000 m z przeszkodami kobiet. Obecnie sportowcy rywalizują w 48 konkurencjach – 24 męskich i 24 kobiecych.

W związku z niewprowadzeniem do programu igrzysk olimpijskich w 1976 chodu na 50 kilometrów mężczyzn oraz w 1980 biegów kobiet na 400 metrów przez płotki i na 3000 metrów zorganizowano dwie edycje mistrzostw świata w tych konkurencjach – w 1976 w Malmö i w 1980 w Sittard.

Edycje 
{| class="wikitable sortable"
|-
! Edycja !! Gospodarz !! Data !! Stadion !! Reprezentacji !! Uczestników !! Konkurencji !! Źródła
|-
|align=center| 1983 ||  Helsinki || 7–14 sierpnia || Helsingin olympiastadion ||align=center| 153 ||align=center| 1355 ||align=center| 41 ||align=center| 
|-
|align=center| 1987 ||  Rzym || 28 sierpnia – 6 września || Stadio Olimpico ||align=center| 159 ||align=center| 1451 ||align=center| 42 ||align=center| 
|-
|align=center| 1991 ||  Tokio || 23 sierpnia – 1 września || Narodowy Stadion Olimpijski ||align=center| 167 ||align=center| 1517 ||align=center| 43 ||align=center| 
|-
|align=center| 1993 ||  Stuttgart || 13–22 sierpnia || Gottlieb-Daimler Stadion ||align=center| 187 ||align=center| 1689 ||align=center| 44 ||align=center| 
|-
|align=center| 1995 ||  Göteborg || 5–13 sierpnia || Ullevi ||align=center| 191 ||align=center| 1804 ||align=center| 44 ||align=center| 
|-
|align=center| 1997 ||  Ateny || 1–10 sierpnia || Stadion olimpijski ||align=center| 198 ||align=center| 1882 ||align=center| 44 ||align=center| 
|-
|align=center| 1999 ||  Sewilla || 20–29 sierpnia || Estadio La Cartuja ||align=center| 201 ||align=center| 1821 ||align=center| 46 ||align=center| 
|-
|align=center| 2001 ||  Edmonton || 3–12 sierpnia || Stadion Wspólnoty Narodów ||align=center| 189 ||align=center| 1677 ||align=center| 46 ||align=center| 
|-
|align=center| 2003 ||  Paryż / Saint-Denis || 23–31 sierpnia || Stade de France ||align=center| 198 ||align=center| 1679 ||align=center| 46 ||align=center| 
|-
|align=center| 2005 ||  Helsinki || 6–14 sierpnia || Helsingin olympiastadion ||align=center| 191 ||align=center| 1688 ||align=center| 47 ||align=center| 
|-
|align=center| 2007 ||  Osaka || 24 sierpnia – 2 września || Stadion Nagai ||align=center| 203 ||align=center| 1981 ||align=center| 47 ||align=center| 
|-
|align=center| 2009 ||  Berlin || 15 – 23 sierpnia || Olympiastadion ||align=center| 201 ||align=center| 1984 ||align=center| 47 ||align=center| 
|-
|align=center| 2011 ||  Daegu || 27 sierpnia – 4 września || Daegu Stadium ||align=center| 204 ||align=center| 1848 ||align=center| 47 ||align=center| 
|-
|align=center| 2013 ||  Moskwa || 10–18 sierpnia || Łużniki ||align=center| 204 ||align=center| 1974 ||align=center| 47 ||align=center| 
|-
|align=center| 2015 ||  Pekin || 22–30 sierpnia || Stadion Narodowy ||align=center| 207 ||align=center| 1933 ||align=center| 47 ||align=center| 
|-
|align=center| 2017 ||  Londyn || 5–13 sierpnia || Stadion Olimpijski ||align=center| 205 ||align=center| 2038 ||align=center| 48 ||align=center| 
|-
|align=center| 2019 ||  Doha || 28 września – 6 października || Khalifa International Stadium ||align=center| 206 ||align=center| 1772 || align="center" | 49 ||align=center| 
|-
|align=center| 2022 ||  Eugene || 15–24 lipca || Hayward Field ||align=center| 192 ||align=center| 1972 ||align=center| 49 ||align=center| 
|-
|align=center| 2023 ||  Budapeszt || 19–27 sierpnia || Nemzeti Atlétikai Központ ||align=center| ||align=center| ||align=center| ||align=center| <ref name="MSPZLA">{{Cytuj |url = https://pzla.pl/imprezy/5358-19-mistrzostwa-wiata |tytuł = 19 Mistrzostwa Świata |opublikowany = pzla.pl |data dostępu = 2020-12-10 |język = pl}}</ref>
|-
|align=center| 2025 ||  Tokio|| || ||align=center| ||align=center| ||align=center| ||align=center|
|}

 Klasyfikacja medalowa Stan po MŚ 2022:''

Zobacz też 
 halowe mistrzostwa świata w lekkoatletyce
 rekordy mistrzostw świata w lekkoatletyce
 klasyfikacja medalowa mistrzostw świata w lekkoatletyce
 Polska na mistrzostwach świata w lekkoatletyce

Przypisy

Bibliografia